Sant Joan de Moro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan de Moró, ort, Valencia, Província de Castelló, 
 Sant Joan de Moró, kommun, Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar